Ipperwash ist Namensbestandteil von

Ipperwash-Provinzpark, Provinzpark in Ontario, Kanada
Camp Ipperwash, an den Park angrenzendes ehemaliges militärisches Ausbildungslager
Ipperwash-Krise, Auseinandersetzung um Landrechte am Provinzpark und dem Militärlager